Со́рмовская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Сормовская улица — улица в Кирове.
 Сормовская улица — улица в Краснодаре.
 Сормовская улица — улица в Москве.
 Сормовская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Сормовская улица — улица в Челябинске.

Украина 
 Сормовская улица — улица в Киеве.
 Сормовская улица — улица в городе Кривой Рог.

Источник: :Яндекс.Карты.